Гранха Акуикола има више значења:

 Гранха Акуикола, Алфредо Гонзалез (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Гранха Акуикола (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику